Haushofer er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Karl Haushofer (1839–1895) – tysk mineralog
 Karl Haushofer (1869–1946) – tysk officer og geograf
 Max Haushofer (1811–1866) – tysk maler
 Max Haushofer (1840–1907) – tysk nationaløkonom og statistiker

Tyske efternavne